Чемпіонат Казахстану з футболу 2004 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге здобув Кайрат.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Переможець Кубку Казахстану 2004 Тараз не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках.
2. З клубу Женіс-Астана було знято 3 очки за порушення правил трансферу.
3. Після закінчення сезону клуб Актобе-Ленто змінив назву на Актобе.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2004
Казахстан
2004 у Казахстані